Самаев — фамилия; имеет женскую форму Самаева.

 Самаев, Данзан-Хайбзун (1954—2005) — деятель тибетского буддизма в России в 1990—2005 годах.
 Самаева, Леся Васильевна (род. 1975) — украинская актриса театра и кинo- и телеведущая, заслуженная артистка Украины.
 Самаев, Марк Евсеевич (1930—1986) — поэт, переводчик с испанского, каталонского, португальского языков.
 Самаев, Урматбек Обозбекович (род. 1986) — киргизский государственный деятель.